N6 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN6 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 6 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar